Sosseh ist der Familienname folgender Personen:
 Adelaide Sosseh Gaye (* 1946), gambische Menschenrechtlerin und Pädagogin
 Alagie Sosseh (* 1986), gambischer Fußballnationalspieler
 Laba Sosseh (1943–2007), gambischer Musiker
 Ndey Tapha Sosseh (* 1979), gambische Journalistin